В других районах Ярославской области ещё четыре деревни с таким названием. В рыбинском районе есть деревни с похожими названиями Гаврилово и Гавриловское.
 

Гаврилково — деревня в Макаровском сельском округе Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области.

Деревня расположена в окружении лесов между автомобильной дороге Рыбинск—Глебово и станцией Просвет железной дороги Рыбинск—Сонково. К северо-востоку от Гаврилково находится деревня Гришкино, к которой ведёт просёлочная дорога. Через Гришкино можно выехать на Глушицы, где следуют рейсовые автобусы из Рыбинска на Глебово и Легково. Лесные пересыхающие ручьи в окрестностях деревни впадают в Фоминский ручей .   

На 1 января 2007 года в деревне не числилось постоянных жителей . Почтовое отделение, расположенное в деревне Харитоново обслуживает в деревне 18 домов. Улицы не именуются .

Примечания 

 

Населённые пункты Судоверфского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области